Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2001, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 8 au .

Lleyton Hewitt remporte le simple messieurs. En finale, il bat Magnus Norman, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP, le  à Sydney.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daniel Nestor et Sandon Stolle. Ils remportent respectivement leur  et  ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2001
Tennis en Australie en 2001
Sydney
Tennis en janvier 2001